

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zielona Ulica – część miasta Sompolno
 Zielona Ulica – część wsi Binarowaw woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz